Bezirk Wiener Neustadt steht für:

 Wiener Neustadt, Statutarstadt mit Bezirksrang 
 Bezirk Wiener Neustadt-Land, amtlich Bezirk Wiener Neustadt